Barat je lahko:
 Barat, Kanfanar (Hrvaška)
 Barat, Višnjan (Hrvaška)